Лаврская гостиница (Киев) — построена в 1849 году по проекту архитектора В. И. Сычугова, охраняется государством.
 Лаврская гостиница (Сергиев Посад) — действующий гостиничный комплекс Троице-Сергиевой лавры, старейшая гостиница Сергиева Посада.